Купата на Футболната лига, известна още като Carabao Cup по името на основния си спонсор – енергийните напитки Carabao, е английски турнир по футбол. Купата на лигата е второстепенен турнир за национална купа, след Купата на футболната асоциация (ФА Къп). Разликата между двете купи (освен разликата в техния престиж) се състои в броя отбори, които взимат участие във всеки турнир. Докато в турнира за ФА Къп взимат участие всички отбори, покрили критериите за участие (общо 762 отбора през сезон 2008/09), в турнира за Купата на лигата се съревновават 72-та клуба, членове на Английската футболната лига (участници в Чемпиъншип, Първа лига и Втора лига), и 20-те клуба, членове на Английската висша лига.

Турнирът се провежда на принципа на пряката елиминация, като отборите се срещат помежду си във всеки кръг в един мач, домакин на който е единият отбор, определен след жребий. Полуфиналите се играят в два мача на разменено гостуване. Финалът се играе в един мач в края на февруари или началото на март всяка година на стадион Уембли в Лондон. Победителят в турнира печели правото да представя Англия в турнира за Лига Европа. Победителят в турнира печели парична награда в размер на 100 000 £, а подгласникът - 50 000 £.

От 1982 г. насам Купата на лигата на Англия носи името на основния си спонсор, като оттогава се е наричала по следните начини:
 Млечна купа (Milk Cup – от сезон 1981/82 до 1985/86), спонсорирана от държавната агенция по контрола на млекопроизводството и консумацията на мляко Milk Marketing Board;
 Литълудс чалъндж къп (Littlewoods Challenge Cup – от сезон 1986/87 до 1989/90), спонсорирана от веригата магазини на дребно и казина Littlewoods;
 Ръмбилоус къп (Rumbelows Cup – през сезони 1990/91 и 1991/92), спонсорирана от веригата магазини за потребителска техника Rumbelows;
 Купа Кока-кола (Coca-cola Cup – от сезон 1992/93 до 1997/98), спонсорирана от безалкохолната напитка Кока кола;
 Уортингтън къп (Worthington Cup – от сезон 1998/99 до 2002/03), спонсорирана от бирата Worthington;
 Карлинг къп (Carling Cup – от сезон 2003/04 до 2011/12), спонсорирана от бирата Carling;
 Capital One cup (от сезон 2012/2013 до 2016 г.), спонсорирана от банката Capital One;
 Carabao Cup (от ноември 2016 г. до към днешна дата) официален спонсор на турнира е тайландската енергийна напитка Carabao.

Най-много пъти е печелил купата Ливърпул – 9 титли.

Финали за Купата на лигата на Англия

Носители на Купата на лигата на Англия

Вижте също 
 Супeркупа на Англия
 Купата на футболната асоциация

Външни препратки 
 Емблема на турнира

Турнири по футбол в Англия